1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

10. stoletje | 11. stoletje | 12. stoletje | 13. stoletje | 14. stoletje | 15. stoletje | 16. stoletje 

 Druga stoletja  

Trinajsto stoletje obsega leta od 1201 do vključno 1300. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1200 do 1299.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po trinajstem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja